Het WTA-tennistoernooi van Anning (officieel Kunming Open) van 2019 vond plaats van maandag 22 tot en met zondag 28 april 2019 in de Chinese plaats Anning. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Irina Chromatsjova was het zesde reekshoofd – zij moest tijdens de tweede set van haar openingspartij de strijd opgeven wegens een virusziekte.

Het tweede reekshoofd, Zheng Saisai uit China, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als eerste geplaatste landgenote Zhang Shuai in twee sets. Zheng wist voor het eerst het toer­nooi van Anning op haar naam te schrij­ven, nadat zij het jaar ervoor al in de finale stond. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Dalila Jakupović en Irina Chromatsjova had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Chromatsjova stond in het toernooischema opgesteld aan de zijde van Olga Dorosjina – maar reeds voor aanvang van het dubbelspeltoernooi meldden zij zich af, wegens virusziekte van Chromatsjova.

De finale werd een Chinees onderonsje. Het als tweede geplaatste duo Peng Shuai en Yang Zhaoxuan won het toer­nooi. In de eindstrijd ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Duan Yingying en Han Xinyun in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Peng had daar­naast 21 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Yang drie.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek kwam in actie samen met Jessy Rompies uit Indonesië – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Anning 2019
Anning